Martina () bezeichnet:
 Martina (Vorname), die weibliche Form des männlichen Vornamens Martin; Namensträgerinnen siehe dort
 Heilige Martina, eine römische Märtyrin aus dem 3. Jahrhundert
 Martina (Byzanz), die zweite Frau des byzantinischen Kaisers Herakleios, Mutter des Kaisers Heraklonas und eigentliche Regentin
 Martina (Film), deutscher Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt (1949)
 Martina (Graugans), vom österreichischen Ethologen Konrad Lorenz aufgezogener Wildvogel
 Martina (Schiff), eine Barkasse, die 1984 einen Unfall im Hamburger Hafen auslöste
 Martina (Literatur), ein Werk von Hugo von Langenstein aus dem 13. Jahrhundert
 Martina GR, ein kleiner Grenzort der Schweiz in Graubünden zur österreichischen Grenze
 Martina Franca, eine Gemeinde in Süditalien
 La Martina, argentinischer Hersteller von Reitsätteln und Sport- und Freizeitkleidung
 (981) Martina, nach Henri Martin benannter Asteroid

einen Familiennamen:
 Churandy Martina (* 1984), Leichtathlet von den Niederländischen Antillen
 Cuco Martina (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Guido Martina (1906–1991), italienischer Comicautor
 Javier Martina (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Maurizio Martina (* 1978), italienischer Politiker
 Mia Martina (* 1984), kanadische Sängerin
 Mija Martina (* 1984), bosnisch-herzegowinische Sängerin
 Norberto Eugenio Conrado Martina (1930–2001), argentinischer Ordensgeistlicher, katholischer Missionsbischof
 Will Martina (* ≈1984), australischer Jazz-Cellist

Siehe auch: